Дос де Орос има више значења:

 Дос де Орос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос де Орос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос де Орос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос де Орос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику